Kurşunlu (district), een district van de Turkse provincie Çankırı
Kurşunlu (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing